Łany Wielkie ist der Name folgender Orte in Polen:

 Łany Wielkie in der Woiwodschaft Schlesien, siehe Lona-Lany
 Łany Wielkie (Żarnowiec) in der Woiwodschaft Schlesien